Balyzkyj ist der Familienname folgender Personen:

 Jewhen Balyzkyj (* 1969), ukrainischer Politiker der international nicht-anerkannten Volksrepublik Saporischschja
 Wsewolod Balyzkyj (1892–1937), ukrainisch-sowjetischer Revolutionär, Politiker und Geheimdienstchef

Siehe auch:
 Balicki